Лос Абуелос има више значења:

 Лос Абуелос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Абуелос (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Абуелос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Абуелос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Абуелос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику